Kuzman Sotirović (1908-1990),  joueur serbe et yougoslave de football ;
 Vuk Sotirović (1982-), joueur serbe de football.